Les Grandes Personnes peut désigner :

Cinéma et télévision
 Les Grandes Personnes, téléfilm réalisé par Daniel Moosmann diffusé en 1995
 Les Grandes Personnes, film français réalisé par Jean Valère (1961)
 Les Grandes Personnes, film français réalisé par Anna Novion (2007)

Autre
 Les Grandes Personnes, maison d'édition française
 Les Grandes Personnes, compagnie de théâtre de rue